Lista państw świata według stopy bezrobocia – lista wskaźników bezrobocia w krajach i regionach świata.

Poniższe dane statystyczne są oparte w części na The World Factbook. Na liście znajduje się również kilka niepaństwowych podmiotów jak Unia Europejska, Strefa Gazy, Zachodni Brzeg Jordanu oraz terytoria zależne. Należy pamiętać, że różne stany, organizacje pozarządowe, agencje szacują stopy bezrobocia przy użyciu różnych definicji i metodologii. Biorąc pod uwagę różnice kulturowe pracowników i warunków pracy, które istnieją nawet w państwach zachodnich, nie istnieje jednoznaczna definicja bezrobocia, choćby ze względu na różnice liczenia czasu poza pracą w różnych krajach i niepełnych etatów czy też różnice w świadczeniach socjalnych.

Porównywalność stóp bezrobocia 
Ze względu na fakt, że międzynarodowe sposoby porównywania stóp bezrobocia mogą się między sobą różnić, powstało kilka organizacji, które dostosowują te stopy do wspólnych podstaw, pozwalających już na ich porównanie. Porównania te generalnie odnoszą się do krajów rozwiniętych i są przygotowywane przez Division of International Labor Comparisons, Europejski Urząd Statystyczny i oddział statystyczny OECD.

Stopa bezrobocia według krajów

Przypisy 

Bezrobocie
Listy państw według zagadnień